Ant (), Ants и аббревиатура ANT может относиться к:
 ANT — протокол беспроводной сенсорной сети.
 Apache Ant — java-утилита для автоматизации процесса сборки программного продукта и выбора целей в проекте.
 The Ants — книга Эдварда Уилсона и Берта Хёлльдоблера по зоологии и мирмекологии, удостоенная Пулитцеровской премии 1991 года.
 ANT (ANimation Toolkit) — анимационный движок, разработанный EA Tiburon для использования в компьютерных играх.
 Ant (сокращение от Antila) — созвездие Насос, Южное полушарие неба.

См. также 
 Ант или Анты — слово в русском написании